

Sigle
 UFI – associazione intenzionale organizzatori di fiere ed esposizioni
  UFI - Unique Formula Identifier (identificatore unico di formula)

Codici 
 ufi – codice ISO 639-3 della lingua ufim